Sissa – Ex comune italiano in provincia di Parma confluito in nel 2014 quello di Sissa Trecasali
 SISSA – acronimo di Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati 
 Giovanni Sissa – Partigiano italiano (1909-1985)